Conteville (Calvados)
Conteville (Eure)
Conteville (Oise)
Conteville (Seine-Maritime)
Conteville (Somme)
ook:
Conteville-en-Ternois,  Pas-de-Calais 
Conteville-lès-Boulogne,  Pas-de-Calais